Кутю́р-сюр-Луа́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 175 км на південний захід від Парижа, 95 км на захід від Орлеана, 55 км на захід від Блуа.

Історія 

1 січня 2019 року Кутюр-сюр-Луар і Трее було об'єднано в новий муніципалітет Валле-де-Ронсар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 223 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 426,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Кутюр-сюр-Луар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кутюр-сюр-Луар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер